Vasconia puede o ha podido hacer referencia a:

Vasconia.

Existen clubes deportivos en el País Vasco que llevan o han llevado el nombre de Vasconia en alguna de sus variantes:

Club Deportivo Vasconia de Donostia: club deportivo de San Sebastián.
 Club Deportivo Basconia: club de fútbol de Basauri (Vizcaya). Su nombre se ha escrito siempre con b.
 Club Deportivo Baskonia: club deportivo de Vitoria (Álava). Hasta 1976 se llamó Club Deportivo Vasconia.
 Saski Baskonia: club de baloncesto profesional de Vitoria, conocido por el nombre de Tau Cerámica en el pasado y, actualmente, por el de Caja Laboral, debido a su patrocinador. Surgió como una sección deportiva del Club Deportivo Baskonia de Vitoria, aunque en la actualidad es un club independiente.
 Vasconia Sporting Club: club deportivo ya desaparecido que existió en la ciudad de San Sebastián a principios del siglo XX. Jugó una final de la Copa del Rey de Fútbol de 1910. También denominado Vasconia de San Sebastián, aunque sin relación con el club creado posteriormente.